Чаша со сценами из истории о Диане и Актеоне () — серебряная чаша работы голландского медальера и серебряных дел мастера  (ок. 1570—1613). Создана в 1613 году. Хранится в коллекции Государственного музея, Амстердам (инвент. номер BK-16089-A). Приобретена музеем в 1947 году.

В XVII века были очень популярны античные истории о богах и богинях. Паулюс ван Вианен создал эту чашу в Праге незадолго до своей смерти. На чаше изображены сцены из мифологии, на которых Диана, богиня охоты, играет ведущую роль.

На чаше изображена судьба Актеона, охотника, подсмотревшего за купанием Дианы. Когда богиня заметила его, она превратила его в оленя. Это было жестоким наказанием, поскольку Актеона потом загрызли его же собственные охотничьи собаки. В центре сцены показана Диана, брызгающая водой на Актеона, из шляпы которого растут рога. Ван Вианен изобразил эту сцену с обратной стороны чаши, которая не была предназначена для использования, а была лишь произведением искусства. Обратную сторону показывали как сюрприз.

На пруду около лягушек выгравированы инициалы Паулюса ван Вианена «PV» и дата создания чаши «1613».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Информация на сайте музея

Экспонаты Рейксмюсеума
Произведения декоративно-прикладного искусства XVII века
Произведения 1613 года
Изделия из серебра